Steinbruch:
 Aarão Steinbruch (1917, Santa Maria  1992, Rio de Janeiro), um advogado e político brasileiro
 Dorothéa Steinbruch, viúva de Mendel Steinbruch, co-fundador do Grupo Vicunha
 Benjamin Steinbruch (* 1953, Rio de Janeiro), um empresário brasileiro

Ver também 
 Steinbrecher